Селище міського типу:
 Капітанівка — Кіровоградська область, Новомиргородський район
Села:
 Капітанівка — Київська область, Києво-Святошинський район
 Капітанівка — Одеська область, Березівський район
 Капітанівка — Сумська область, Конотопський район
 Капітанівка — Сумська область, Сумський район
Станція:
 Капітанівка — залізнична станція Одеської залізниці